Экономист — многозначный термин.
 Экономист — должность, специальность, специалист в экономике, эксперт по экономическим вопросам.
 Экономист — сторонник, последователь экономизма, относящийся к «экономистам». 
 «Экономист» — журнал, издававшийся И. В. Вернадским в 1858—1865 годах в Санкт-Петербурге.
 «Экономист» — ежемесячный научно-практический журнал, издающийся в городе Москва.
 «Экономист» — третья серия четвёртого сезона американского телесериала «Остаться в живых».
 «Экономист» — белорусский мини-футбольный клуб из Минска.

См. также 
 The Economist (англ. «Экономист») — еженедельный англоязычный журнал.
 Русский Экономист